Arko bezeichnet:
 Arko (Markenname), Einzelhändler von Kaffee, Tee, Gebäck- und Süßwaren, ehemals Kaffeehersteller und Kaffeemarke
 Arko (Türkei), eine Marke für Männerpflegeprodukte von Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi ve Ticaret A.S.

Arko ist der Familienname folgender Personen:
 Günther L. Arko (1903–1964), deutscher Kameramann
 Hans Arko (1888–1953), Gottscheer Rechtsanwalt

Arko ist die Abkürzung für:
 Artilleriekommandeur

Siehe auch:
 Arco (Begriffsklärung)
 Arkoe

ARKO